Премия «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм () — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1972 года. С 1972 по 1981 год категория называлась «Лучший телевизионный фильм».

Список лауреатов и номинантов

1972—1980 
С 1972 по 1981 название категории: «Лучший телевизионный фильм».

1981—1990 
С 1982 года категория носит название: «Лучший мини-сериал или телефильм».

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

См. также 
 Премия «Сатурн» за лучшую телепостановку

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов за лучший мини-сериал или телефильм на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»